Ферсман (от , Versmann) — имя собственное, немецкая фамилия, может означать:

Персоналии 
 
 Ферсман, Евгений Александрович (1855—1937) — военный деятель Российской империи; отец Александра Евгеньевича Ферсмана.

Другое 
 Ферсман — кратер на Луне, названный в честь академика А. Е. Ферсмана.